Ampliación San Francisco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ampliación San Francisco, Teotihuacán, Delstaten Mexiko, 
 Ampliación San Francisco, Ixtapaluca, Delstaten Mexiko, 

Robotskapade Mexikoförgreningar